Sergei Sergejewitsch Tarassow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Sergejewitsch Tarassow (Regisseur) (* 1933), sowjetischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Sergei Sergejewitsch Tarassow (Biathlet) (* 1983), russischer Biathlet
 Sergei Sergejewitsch Tarassow (Snowboarder) (* 1988), russischer Snowboarder